Dos-à-dos (carrosserievorm), vorm van een carrosserie van een rijtuig waarbij de passagiers met de rug naar de bestuurder en bijrijder zitten
 Dos-à-dos (dans), rug-tegen-rugdans
 Dos-à-dos (tweepersoonszit), stoel of sofa voor twee personen met een rugleuning in het midden